Le tournoi de tennis de Los Angeles est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2007, classée en catégorie Tier II, se dispute à Los Angeles du 6 au .

Ana Ivanović remporte le simple dames. En finale, elle bat Nadia Petrova, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Květa Peschke et Rennae Stubbs.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Los Angeles (ATP 2007)
 Tournoi de tennis de Los Angeles
 Saison 2007 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2007
Los Angeles
Sport en Californie en 2007
Tennis en août 2007
Tennis aux États-Unis en 2007